«Колос»-д — российский футбольный клуб из Краснодара. Фарм-клуб «Колоса». Основан в 1993 году. До 1995 года носил название «Колос-2». Лучшее достижение в первенстве России — 16-е место во 2 зоне второй лиги в 1993 году.

История выступлений в Первенстве России 

На заседании Бюро КДК ПФЛ 4 июля 1995 года команда была снята с первенства за фальсификацию документов (использование подставного игрока).

В 1996 году в Первенстве КФК в зоне «Кавказ» («Краснодарский край») принимала участие команда «Колос-Рапид», заняла 3-е место. На этапе Кубка России среди КФК в зоне «Краснодарский край» достигла 1/8 финала.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Wildstat.ru

Футбольные клубы России, прекратившие существование
Футбольные клубы России
Футбольные клубы Краснодара
Футбольные клубы Краснодарского края
ФК «Колос» Краснодар